Dantz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dantz (1884–1967), deutscher Pädagoge, Schulreformer und Schriftsteller.
 Wilhelm Dantz (1886–1948), deutscher Politiker (KPD), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Danz
 Tanz